Die Internazionali BNL d’Italia 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Rom. Das Sandplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 14. bis 20. Mai 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elina Switolina im Einzel und die Paarung Latisha Chan/Martina Hingis im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2018 fand vom 12. bis 13. Mai 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Rom